Cinq-Juillet, V-Juillet ou 5-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

5 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Sites et édifices 

 Stade du 5-Juillet-1962 à Alger en Algérie.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Algérie : 

 Le  : Proclamation de l'indépendance, entachée d'un massacre à Oran.

En France : 

 Le  : bataille entre les forces nazies et les FFI, au Cheylard, en Ardèche.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page : 

{| border="0" width="99%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! width="22%" | 
! width="19%" | 
! width="19%" | 
! width="21%" | 
! width="19%" | 
|-
! Cinq Juillet
! Cinq Juillet
! Cinq Juillet
! Cinq-Juillet
! Cinq Juillet
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
! V Juillet
! V Juillet
! V Juillet
! V-Juillet
! V Juillet
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
! 5 Juillet
! 5 Juillet
! 5 Juillet
! 5-Juillet
! 5 Juillet
|-
| valign="top" |
Avenue (de ou du)
 El-Harrach (DZ-16)
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
| valign="top" |
Boulevard (de ou du)
 Ghardaïa (DZ-47)
 Médéa (DZ-26)
 Saïda (DZ-20)
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
| valign="top" |
Route (de ou du)
 Ben Aknoun (DZ-16)
 Dely Ibrahim (DZ-16)
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
| valign="top" |
Rue (de ou du)
 Bab El Assa (DZ-13)
 Bordj el Kiffan (DZ-16)
 Lakhdaria (DZ-10)
 Bir El Djir (DZ-31)
 Oran (DZ-31)
 Souk Ahras (DZ-41)
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
! 5 Juillet 1944
! 5 Juillet 1944
! 5 Juillet 1944
! 5-Juillet-1944
! 5 Juillet 1944
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Rue (de ou du)
 Le Cheylard (FR-07)
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
! 5 Juillet 1962
! 5 Juillet 1962
! 5 Juillet 1962
! 5-Juillet-1962
! 5 Juillet 1962
|-
| valign="top" |
Rue (du)
 Chelghoum Laïd (DZ-43)
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Rue (du)
 Beaucaire<ref>Google Maps & Google Street 1 & Google Street 2 & Google Street 3 & [ ViaMichelin] & Géoportail & [ Bing cartes] & Here WeGo & Mappy & [ OpenStreetMap] & [ rue-ville.info] & annuaire-mairie.fr (sites consultés le ?), Rue du 5-Juillet-1962 - Massacre d'Oran - À nos morts) (ex-rue du 19-Mars-1962, encore indiquée ainsi au 5 juillet 2017 sur Google Maps, Google Street 3, Here WeGo, Mappy, annuaire-mairie.fr), Beaucaire, Gard, Occitanie, France. </ref> (FR-30)
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés|-

|}

 Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 5 de Julio » ou « Cinco de Julio »

 Références et localisations 

 Références 

 Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e)'' » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
05